As Tears Go By (film), een film van Wong Kar-Wai uit 1988
As Tears Go By (lied), een lied, geschreven door Mick Jagger, Keith Richards en Andrew Oldham, dat in 1964 een hit was voor Marianne Faithfull en in 1965 voor The Rolling Stones